

События 
 Создание «торговой республики» Печина в Альмерии.
 Город Сарагоса взят войсками эмира. Бану Каси нанесён тяжёлый удар и их территория разделена на две части. Мусульмане мятежных территорий Лерида и Монсона осадили Амруса в Уэске, которым помогли наваррцы.
 Граф Диего Родригес основал город Бургос.
 109-й папа римский — Адриан III.

Русь
 Киевский князь Олег совершил поход на северян и начал собирать с них дань, освободив их от хазарской дани.
 Основание города Житомир.

Скончались 
 Марин I (папа римский).
 Хуан Чао, один из вождей крестьянского восстания 874—884 годов в Китае.

См. также

Примечания